Nicolae Mișu (1858–1924) – rumuński polityk, minister spraw zagranicznych, ojciec
 Nicolae Mișu (1893–1973) – rumuński tenisista i dyplomata, syn